Розен може да се отнася за:
 Александър фон Розен (1779 – 1832), руски генерал
 Виктор Розен (1849 – 1908), руски историк
 Натан Розен (1909 – 1995), американски физик